Жалтырша:
 Жалтырша (село) — упразднённое село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области Казахстана. 
 Жалтырша (озеро) — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.